Koado steht für:

 ein Nomadenlager in der Gemeinde Kouré in Niger, siehe Koado (Kouré)
 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Talladjé (Niamey)